Neues Theater ist der Name folgender Spielstätten:

in Deutschland:
 Neues Theater (Leipzig)
 Neues Theater (Emden)
 Neues Theater (Frankfurt am Main)
 Neues Theater in Halle, siehe Kulturinsel Halle
 Neues Theater (Hannover)
 Neues Theater Höchst in Frankfurt-Höchst
 Neues Theater am Zoo in Berlin
 Neues Theater, ursprünglicher Name für das Theater am Schiffbauerdamm in Berlin
 Neues Theater in Potsdam, siehe Hans Otto Theater #Neues Theater
weitere:
 Neues Theater (St. Petersburg), ehemaliges Theater in Russland